Góry Błękitne () – pasmo górskie w Australii, część Wielkich Gór Wododziałowych
 Park Narodowy Gór Błękitnych – park narodowy w Górach Błękitnych w Australii, będący na liście światowego dziedzictwa UNESCO
 Góry Błękitne () – pasmo górskie na Jamajce
 Blue Mountains – pasmo górskie w Stanach Zjednoczonych, w łańcuchu Kordylierów
 Blue Mountains – pasmo górskie w Nowej Zelandii
 Blue Mountains – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Grey

Zobacz też 
 Blue Mountain – strona ujednoznaczniająca
 Góry Błętkine – strona ujednoznaczniająca